Judíos por la Perpetuación del Derecho a la Tenencia de Armas (JPFO, por sus siglas en inglés) es una organización cuyo objetivo es asegurar la continuidad del derecho a poseer armas de fuego en los Estados Unidos, a través del "fomento de la comprensión y de la defensa de la Carta de Derechos en su totalidad por los estadounidenses para el beneficio de todos". Fundada en 1986 por el ex armero de renombre Aaron S. Zelman, la JPFO centra su atención en la Segunda Enmienda entendiendo que ésta "defiende el derecho natural y preexistente" de los estadounidenses a poseer y portar armas.

La JPFO es conocida por sus campañas publicitarias contando con una gran variedad de materiales como documentales, pósteres, folletos, pegatinas para parachoques y carteleras, entre otros; su argumento principal equipara el control de las armas con el totalitarismo. El más célebre de sus eslóganes, "Todos los que están a favor del control de las armas que levanten su mano derecha", hace una clara alusión a Hitler y su saludo fascista. Otra de sus afirmaciones características es que los genocidios están directamente relacionados con el control de las armas, alegando que muchos de los países donde hubo genocidios habían implantado una política de control de armas.

Es importante observar que a pesar de su nombre, la JPFO no exige que sus miembros sean judíos, sino "ciudadanos honrados" que "respetan la Carta de Derechos". La JPFO no debe ser confundida con otra organización que lleva las mismas siglas, la Jewish People's Fraternal Order que era una sección procomunista de la Orden Internacional de Trabajadores en los años cuarenta del siglo XX.

Desacuerdo con la Liga Antidifamación (ADL)
La JPFO mantiene una larga disputa con la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas oficiales), a quien le acusa de imponer sus ideas e interferir en aquellos asuntos de los judíos que no son de su incumbencia. Por su parte, el director nacional de la ADL, el también judío Abraham Foxman, ha criticado a la JPFO por aprovechar el antisemitismo para beneficio de su agenda pro armamentística.

Posturas políticas
Quizás la más notable entre las posturas de la JPFO es la que hace referencia al Acta de Control de Armas de 1968, aprobada bajo el mandato del senador Thomas Dodd, que según afirma procede casi en su totalidad de la legislación nazi en materia de armas. La Ley de Armas alemana que existía antes de que los nazis se hicieran con las riendas del gobierno alemán en 1933, fue adoptada en marzo de 1938 por el régimen nazi. La afirmación de JPFO se basa en gran parte en el hecho de que en el acta de 1968 se introdujo por vez primera la prueba de "causa deportiva" para la clasificación de las armas, equiparable con una prueba que llevaba el mismo nombre en la citada ley alemana. El senador Thomas Dodd era fiscal en los Juicios de Núremberg y había estudiado copias de la ley de armas de la Alemania nazi.

Bernard E. Harcourt de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago aborda la ley alemana a partir de enero de 1919 cuando el Reichstag promulgó una legislación que exigía la entrega de todas las armas en manos del público al gobierno central. Aquella ley, al igual que la ley de agosto de 1920 -la llamada "Ley de Desarme del Pueblo"- se mantuvo en vigor hasta 1928 cuando el parlamento alemán aprobó la Ley de Armas y Municiones de 12 de abril en la que, por primera vez, se introdujeron las licencias de armas. Continúa Harcourt: "Los nazis utilizaban la ley de armas en el contexto de su política de exterminación de los judíos" ya que el 16 de diciembre de 1935 el Gestapo ordenó oficialmente que no se expidieran licencias a judíos. Muchos ven en esta prohibición un intento de eliminar cualquier tipo de resistencia por parte de los judíos ante los futuros acontecimientos. Sin embargo, se acepta que las leyes de armas no eran un tema central dentro de la implantación del holocausto.

Stephen Halbrook, en su artículo "La ley de armas nazi y el desarme de los judíos alemanes", publicado en marzo de 2000 en la Arizona Journal of International and Comparative Law, afirma que la política de armas alemana a principios del siglo pasado era más bien laxa, pero incluso con la ley de 1920 ya en vigor sólo eran incautados artículos como granadas y fusiles de guerra, dejando las armas ligeras en manos del público. Sin embargo, la ley de 1928 estableció el marco legal que más tarde sería utilizado por los nazis a su manera. Según Halbrook, "Las leyes de control de armas se perciben como progresivas en el contexto histórico; sin embargo, está claro que los nazis se aprovecharon de dicha ley, a la vez de fomentar la histeria colectiva contra los poseedores de armas judíos, para sentar la base de lo que más tarde sería el holocausto de la judería alemana." Un ejemplo de ello, recogido en un artículo del New York Times en su edición de 21 de marzo de 1933, fue el registro de la residencia de Albert Einstein por la policía alemana en busca de armas, donde sin embargo sólo se incautaron cuchillos de cocina.

Publicaciones
Para promover sus ideas políticas y sociales sobre los derechos de los ciudadanos en materia de armas, la JPFO ha redactado y divulgado numerosas publicaciones, casi siempre con alusión a la Carta de Derechos. Una de ellas, quizás la más importante, es el documental  "Innocents Betrayed" (los inocentes traicionados) que ha sido ampliamente introducido en los círculos pro derechos de armas, y en internet. Otra famosa obra es la titulada  "Bill of Rights or Bust" dedicada a promover la conciencia pública acerca de la Carta de Derechos, más que poniendo el enfoque de siempre en los derechos de armas. Su más reciente documental,  "The Gang", se centra en la falta de estandarización en las pruebas realizadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) y su impacto en la tenencia de armas.

Véase también

Referencias

Organizaciones fundadas en 1986
Organizaciones judías en Estados Unidos